Born and Raised – album di John Mayer
Born and Raised – album di Cormega
Born and Raised – singolo degli Alexisonfire
Born & Raised – album di Joy Denalane
Born & Raised – terzo episodio della quarta stagione di Parks and Recreation